Troickij – toponimo della cittadina russa di Troick (Oblast' di Mosca) fino al 1977
 Viktor Troicki – tennista serbo, di origine russa
 Troickij – distretto amministrativo della città di Mosca

Pagine correlate 
 Troick
 Troickij rajon